La Football League 2010-2011 è la 53ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello ed è il secondo campionato con la denominazione Football League.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse alla Super League 2012-2013
 Ammessa ai Play-off
      Retrocesse in Football League 2 2012-2013

Play-off

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Super League 2012-2013

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Kallithea +2 punti
Panachaiki e Platanias +1 punto

Risultati

Note 

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2011
Calcio nel 2012